Bartlett se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Bartlett
 Abraham Dee Bartlett
 John Kenneth Bartlett